Baaken ist der Familienname von:

 Gerhard Baaken (1927–2010), deutscher Historiker
 Heinrich Baaken (1900–1976), deutscher Weihbischof
 Renier Baaken (* 1949), deutscher Schauspieler, Regisseur, Hörspielsprecher und Synchronsprecher
Siehe auch:
 Båken
 Haus Baaken